Enciso kan syfta på:

Colombia 

 Enciso (kommun i Colombia), Santander, 
 Enciso (ort), Santander,

Spanien 

 Enciso (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Enciso (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja,